Die Cop Map ist eine interaktive Karte, in der jede Person weltweit Polizeikontrollen melden kann. Erstellt wurde sie im Oktober 2018 von den Münchener Künstler- und Aktivisten-Kollektiven „Polizeiklasse“ und Peng!. Nachdem die bayerische Polizei durch das neue Polizeiaufgabengesetz ihre Befugnisse erheblich erweitert hat, entschieden sie mit diesem Projekt auf die „drohende Gefahr“, die die Polizei darstellt, hinzuweisen. Außerdem soll sie Probleme wie Racial Profiling in der Polizei thematisieren und Betroffenen die Möglichkeit geben, der Polizei auszuweichen. Im ersten Monat wurden 31.404 Polizeikontrollen gemeldet.

Das Projekt wird vom bayerischen Innenministerium kritisch gesehen. Helmut Teichmann Staatssekretär des Bundesinnenministeriums erklärte zwar, dass es „nicht gegen geltendes Recht“ verstoße. Es bestehe aber die Gefahr, dass Verbrecher durch das Portal vor der Polizei gewarnt werden würden, so ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.

Weblinks 

 Website: Cop Map

Anmerkungen 

Website
Polizei (Deutschland)
Geoanwendung